Сен-Ремі-ан-Рола Сен-Ремі́-ан-Ролла́ (фр. Saint-Rémy-en-Rollat) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 1557 Рола (1557 Roehla) — астероїд головного поясу.
 Рола - японська модель, актриса та співачка.